Dacosta oder DaCosta ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda DaCosta (* 1989), US-amerikanische Fußballspielerin
 Claude Antoine Dacosta (1931–2007), kongolesischer Politiker
 François Dacosta (1778–1866), französischer Klarinettist und Komponist
 Janine Dacosta (1923–2021), französische Pianistin
 Morton DaCosta (1914–1989), US-amerikanischer Dramaturg, Filmregisseur, Filmproduzent und Schauspieler
 Nia DaCosta (* 1989), US-amerikanische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Noel DaCosta (1929–2002), US-amerikanischer Komponist, Chorleiter und Violinist
 Quique Dacosta (* 1972), spanischer Koch
 Trevor DaCosta (1929–2008), jamaikanischer Diplomat
 Yaya DaCosta (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin und Fotomodel

Siehe auch:
 Costa
 Sara DeCosta